Estação Juárez (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação Juárez (SITEUR) — estação de VLT de Guadalajara, México

Juárez